Сабане́ев Мост (в прошлом — Менделе́ева, Прису́тственная) — улица в историческом центре Одессы, начинающаяся от Екатерининской площади и заканчивающаяся на пересечении с улицей Гоголя. Пересекает улицу Военный  спуск, над которой сооружён Сабанеев мост, являющийся частью самой улицы.

История 

Район улицы начал застраиваться сравнительно поздно. На плане 1826 года архитектора Г. И. Торичелли на месте нынешней улицы не было ни одного строения. В 1828—1836 годах был сооружен каменный мост через Военную балку, получивший название «Сабанеев мост» в честь участника наполеоновских войн генерала от инфантерии И. В. Сабанеева. Возникшая улица называлась Присутственной, поскольку вела к расположенным на Приморском бульваре (дом № 7) присутственным местам. В XIX веке нумерация домов проставлялась как приложение к нумерации Екатерининской площади.

В советское время Присутственная улица была переименована в честь Менделеева. Современное название получила в 1995 году.

Достопримечательности 

По улице числятся всего лишь шесть строений, все из которых являются памятниками истории и архитектуры. Одним из первых строений на улице стал начатый постройкой в 1830 году (по проекту того же Торичелли) дом № 6 для сына О. И. Хорвата. Впоследствии дом был приобретён графом М. Д. Толстым для своего сына, а с 1934 года является частью одесского Дома учёных. Во флигеле дома останавливался в 1848 году возвращавшийся через Одессу из Константинополя Гоголь.

В доме № 3 проживал исполняющий должность одесского градоначальника Дмитрий Борисович Нейдгардт.

В 1933 году в д. 1 советским скрипачом-педагогом Петром Соломоновичем Столярским была открыта первая в СССР специализированная музыкальная школа для одарённых детей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Улицы Одессы